Mariquita, un cotre aurique construit en 1911 ;
 Mariquita (Tolima), une municipalité colombienne ;
 Marie-Thérèse Gamalery dite Mariquita, une danseuse espagnole ;
 Mariquita, fille de Tabarin, film franco-espagnol sorti en 1960 ;
 La Mariquita, un film muet français sorti en 1914.